2 miejscowości w Polsce: 
 Łempice – wieś w woj. podlaskim, w pow. grajewskim, w gminie Wąsosz 
 Łempice – wieś w woj. podlaskim, w pow. wysokomazowieckim, w gminie Ciechanowiec